Souksavath ist der Familienname folgender Personen:
 Chintana Souksavath, laotischer Fußballspieler
 Ketsada Souksavath, laotischer Fußballspieler
 Moukda Souksavath, laotischer Fußballspieler